El término zoque puede referirse:

Etnografía 
 a zoque, una etnia que habita en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en el sureste de México;
 a la lengua zoque, hablada por esa etnia;
 a la lengua mixe-zoqueana, una familia de lenguas  mesoamericanas;

Alimentos 
 a zoque, un gazpacho malagueño.